Chautla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Santo Tomás Chautla, ort, Puebla, Puebla, 
 Chautla, Guerrero, ort, Chilapa de Álvarez, 

Robotskapade Mexikoförgreningar